Odd Fellows Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Odd Fellows Building (Kalifornien), ID-Nr. 76000537
 Odd Fellows Building (Daviess County, Kentucky), ID-Nr. 86000758
 Odd Fellows Building (Pike County, Kentucky), ID-Nr. 84001929
 Odd Fellows Building (Massachusetts), ID-Nr. 87002564
 Odd Fellows Building (Nevada), ID-Nr. 78001730
 Odd Fellows Building (North Carolina), ID-Nr. 97001498
 Odd Fellows Building (Oregon), ID-Nr. 80003372
 Odd Fellows Building (South Dakota), ID-Nr. 76001731
 Odd Fellows Building (Wyoming), ID-Nr. 09000455